Ба́бушкин (Ба́бушкина) — русская фамилия (от слова «бабушка») и топоним.

Носители фамилии

Бабушкин 
 
 Бабушкин, Алексей Сергеевич (род. 1994) — российский баскетболист.
 

 Бабушкин, Борис Васильевич (1923—2002) — марийский советский организатор музейного дела, краевед, педагог, коллекционер, почётный гражданин города Йошкар-Олы.
 Бабушкин, Вадим Анатольевич (род. 1966) — российский учёный, доктор наук, профессор, ректор Мичуринского государственного аграрного университета.
 
 
 
 Бабушкин, Дмитрий Никандрович (ум. 1890) — русский купец 1-й гильдии, предприниматель, благотворитель.
 Бабушкин, Евгений Анатольевич (род. 1983) — русский писатель, лауреат премии «Дебют».
 Бабушкин, Ефим Адрианович (1880—1927) — русский революционный деятель.
 Бабушкин, Иван Васильевич (1873—1906) — один из первых рабочих социал-демократов.
 Бабушкин, Игорь Юрьевич (род. 1970) — российский государственный деятель, губернатор Астраханской области с 2019 года.
 Бабушкин, Израиль Борисович (1866—1931) — российский сахарозаводчик, меценат, купец первой гильдии, промышленник, банкир, писатель.
 
 Бабушкин, Марк Николаевич (1924—2003) — учёный, член-корреспондент РАН.
 Бабушкин, Михаил Сергеевич (1893—1938) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Бабушкин, Николай Фёдорович (1913—1969) — советский филолог, профессор, доктор филологических наук.
 Бабушкин, Роман Романович (1919—1999) — Герой Советского Союза.
 Бабушкин, Сергей Вячеславович (род. 1947) — главный архитектор Киева с 1996 по 2003 годы.
 Бабушкин, Фёдор Петрович (1764—1842) — настоятель Выгорецкой обители, библиограф.
 Бабушкин, Яков Зиновьевич (1907, Харьков) — советский художник кино. Работал на Центральной студии документальных фильмов как художник (с 1932) и как режиссёр (с 1945).
 Бабушкин, Яков Львович (1913—1944) — советский журналист, начальник литературно-драматического вещания Ленинградского радиокомитета.



Двойные фамилии 
 Фохт-Бабушкин, Юрий Ульрихович (1930—2022) — советский и российский искусствовед, академик РАО (1999).

Топонимы 
 Бабушкин — город в Бурятии, названный в честь Ивана Бабушкина, ранее Мысовск.
 Бабушкин — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области, упразднён в 1968 году.
 Бабушкин — бывший город в Московской области, названный в честь Михаила Бабушкина, ранее Лосиноостровск, в 1960 году вошёл в состав Москвы.

Другое 
 «Бабушкин сад» — картина русского художника-передвижника Василия Поленова, созданная в 1878 году.
 Бабушкин взвоз — улица в Саратове.
 «Бабушкин внук» — советский художественный фильм («Ленфильм», 1979).

См. также 
 Бабушкина
 Бабушкино
 Бабушкинская (станция метро)
 Бабушкинское
 Площадь Бабушкина
 Улица Бабушкина